Primitivo  (del latín Del lat. primitīvus y este de primus, el primero), hace referencia a varios artículos:

Nombre propio

Primitiva

Arte
Cultura primitiva
Arte primitivo (véase Estudio de la historia del arte, arte prehistórico, arte africano, arte amerindio norteamericano)
Los maestros primitivos de las diferentes escuelas pictóricas nacionales europeas del Renacimiento, especialmente en pintura:
Primitivos italianos, en escuelas italianas de pintura
Primitivos franceses en el gótico.
Primitivos flamencos en la pintura flamenca (siglos XV y XVI)
Primitivos en el gótico español
Primitivismo, movimiento artístico surgido en Rusia.

Ciencias
Función primitiva o Integración indefinida, en cálculo infinitesimal.
Polinomio primitivo
Tipo primitivo o Tipo de dato elemental, en informática.
Caldo primigenio o primitivo, en biología.

Política
Anarquismo primitivista
Comunismo primitivo

Religión
Cristianismo primitivo
Facundo y Primitivo (mártires)
Iglesia de San Facundo y San Primitivo
Monasterio Real de San Benito (Sahagún), dedicado a los Santos Facundo y Primitivo, en Sahagún, provincia de León, España.

Además
Zinfandel, una variedad de uva tinta conocida como «primitivo» en italiano
Hombre primitivo
Lenguas primitivas o épocas de formación de las lenguas (protonórdico, idioma paleoirlandés, etc.)
Mundo primitivo

Nombres masculinos